Christoph Bernhard von Galen (1606–1678), bisschop van Münster
de viering van het Gronings Ontzet